Saint-Hilaire se poate referi la:
 Saint-Hilaire, (1772 - 1844), naturalist și zoolog francez
 Saint-Hilaire, (1766 - 1809), general francez al perioadei revoluționare și imperiale
 Saint-Hilaire, Allier
 Saint-Hilaire, Aude
 Saint-Hilaire, Doubs
 Saint-Hilaire, Essonne
 Saint-Hilaire, Haute-Garonne
 Saint-Hilaire, Haute-Loire
 Saint-Hilaire, Isère
 Saint-Hilaire, Lot
 Saint-Hilaire, Puy-de-Dôme

Vezi și 
 Hilaire (dezambiguizare)